Cambon o Cambón o similar, puede hacer referencia a:

Geografía 
 Cambon, población y comuna francesa, ubicada en la región de Mediodía-Pirineos, departamento de Tarn.
 Cambon-lès-Lavaur, población y comuna francesa, ubicada en la región de Mediodía-Pirineos, departamento de Tarn.
 Cambon-et-Salvergues, población y comuna francesa, situada en la región de Languedoc-Rosellón, departamento de Hérault, en el distrito de Béziers y cantón de Olargues.

Patronímicos 

 Pierre Joseph Cambon o Pierre Cambon (1756-1820), negociante en telas y diputado a la Convención Nacional 1792-1795.
 Pierre Paul Cambon o Paul Cambon (1843-1924), diplomático francés, hermano de Jules Cambon.
 Jules Martin Cambon o Jules Cambon (1845-1935), diplomático francés, hermano de Paul Cambon.
 Victor Cambon (1852-1927),  ingeniero y periodista francés. 
 Christian Cambon (1948-), político francés.
 Cédric Cambon (1986-), futbolista francés.

Otros casos 
 Rue Cambon en el I Distrito de París de París, llamado así en recuerdo de Pierre Joseph Cambon.
 Palais Cambon, en la calle homónima, sede de la Cour des comptes de Francia.